Manuel Ortega – cantante dell'Austria
 Manuel Ortega – ciclista della Spagna
 Manuel Ortega – comune del Panama
 Manuel Ortega – pittore della Spagna